Regionalisme kan henvise til

 Regionalisme (litteratur), en strømning indenfor litteratur
 Regionalisme (politik), en politisk ideologi